Васи́лий Емелья́нов:
 Емельянов, Василий Александрович (1916—1980) — Герой Советского Союза.
 Емельянов, Василий Семёнович (1901—1988) — советский учёный-металлург и государственный деятель, педагог, член-корреспондент АН СССР.
 Емельянов, Василий Фёдорович (1881—1949) — предприниматель, организатор кинопроката в России и балтийских странах, продюсер.